Іга Швйонтек виграла титул, здолавши в фіналі Кароліну Плішкову з рахунком 6–0, 6–0, причому Плішкова здобула лише 13 очок у грі, що тривала  45 хвилин. Для Швйонтек це перший одиночний титул рівня WTA 1000. Подвійний бублик в фіналі трапився вперше відколи Сімона Халеп розтрощила Анастасію Севастову в Bucharest Open 2016, а загалом це тільки десятий такий фінал в історії WTA. Завдяки цій перемозі Швйонтек  вперше пробилася в першу десятку рейтингу WTA.

Обидві фіналістки на шляху до фіналу врятували матчпойнти – Швйонтек відіграла два матчпойнти у грі третього кола проти Барбори Крейчикової, Плішкова відіграла три матчпойни в чвертьфінальній грі з  Єлєною Остапенко.

Сімона Халеп захищала титул, але припинила гру у матчі другого кола проти Анджелік Кербер через надірваний м'яз лівої литки.

Сіяні тенісистки
Перші 8 номерів посіву отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Учасниці

Посів
Посів базувався на рейтингу WTA від 26 квітня 2021.

Інші учасниці
Наступні тенісистки отримали вайлдкард в основну сітку:
  Елізабетта Коччаретто
  Каролін Гарсія
  Каміла Джорджі
  Мартіна Тревізан
  Вінус Вільямс

Наступні тенісистки використали захищений рейтинг:
  Ярослава Шведова
  Чжен Сайсай

Наступні тенісистки відібралися з кваліфікації:
  Алізе Корне
  Полона Герцог
  Марта Костюк
  Крістіна Макгейл
  Бернарда Пера
  Айла Томлянович
  Тамара Зіданшек
  Віра Звонарьова

Наступні тенісистки отримали право грати в основній сітці як щасливі лузерки:
  Крістіна Младенович
  Лаура Зігемунд
  Слоун Стівенс
  Патріція Марія Ціг

Знялися 
Перед турніром
  Б'янка Андреєску → її замінила  Крістіна Младенович
  Вікторія Азаренко → її замінила  Магда Лінетт
  Кікі Бертенс → її замінила  Анастасія Севастова
  Онс Жабер → її замінила  Джил Тайхманн
  Анетт Контавейт → її замінила  Сара Соррібес Тормо
  Світлана Кузнєцова → її замінила  Шелбі Роджерс
  Кароліна Мухова → її замінила  Слоун Стівенс
  Анастасія Павлюченкова → її замінила  Патріція Марія Ціг
  Олена Рибакіна → її замінила  Ярослава Шведова
  Донна Векич → її замінила  Надія Подороська
  Вінус Вільямс → її замінила  Лаура Зігемунд
  Даяна Ястремська → її замінила  Олена Остапенко

Під час турніру
  Дженніфер Брейді

Не завершили гру 
  Ешлі Барті
  Сімона Халеп
  Алісон Ріск

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Italian Open – Singles
Women's Singles